Leversjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Leversjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (25,2 ha)
Leversjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (8,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn